Спящая красавица бабушки О’Гримм () — короткометражный мультфильм 2008 года, созданный с помощью технологий компьютерной и флэш-анимации. Жанр — социальная сатира с элементами чёрного юмора. Мультфильм номинировался на «Оскар» в 2010 году в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», но проиграл мультфильму «Логорама».

Предыстория 
Первоначально бабушка О'Гримм появилась как персонаж в скетч-шоу Кэтлин О'Рурк. Режиссёр Ники Фелан, увидев бабушку, решил, что она достойна стать главным героем отдельного мультфильма. В 2008 году мультфильм был создан на студии , автор скетч-шоу О'Рурк сама озвучила бабушку О'Гримм.

Сюжет 
Невероятно эмоциональная и зловещая бабушка О’Гримм рассказывает свою версию известной сказки «Спящая красавица» своей внучке, которая приходит в ужас от подобного изложения событий.

Награды и номинации 
 В 2009 году мультфильм выиграл награду на Ирландском кино- телефестивале в категории «Лучшая анимация».
 В 2010 году мультфильм номинировался на «Оскар», но не выиграл награды.
 Также мультфильм получил 11 национальных и международных наград, в том числе на кинофестивале в Ньюпорт Бич («Лучший короткометражный фильм»), на фестивале в Монреале («Приз зрительских симпатий за лучший короткометражный фильм») и на кинофестивале «Золотое сердце» в Австралии («Лучшая комедия»).

Интересные факты 
 Также существует небольшой мультфильм, в котором бабушка О’Гримм поздравляет всех с Рождеством.
 Фамилия бабушки является ирландской модификацией фамилии братьев Гримм — известных немецких сказочников XIX века, писавших очень натуралистичные и страшные «детские» произведения.

Ссылки 
 Официальный сайт  мультфильма. Проверено 15-03-2010. Прим.: обилие флэш-анимации, долгая загрузка
  
 О мультфильме + видео. Проверено 15-03-2010
 О мультфильме и его кассовых сборах. Проверено 15-03-2010

Примечания 

Мультфильмы 2008 года
Мультфильмы Ирландии
Компьютерные анимационные фильмы
Короткометражные мультфильмы
Фильмы Ирландии 2008 года